De Engelse titel van het boek Zeven jaar in Tibet, een biografie van Heinrich Harrer.
Twee films gebaseerd op dit boek:
Seven Years in Tibet (1956)
Seven Years in Tibet (1997)
Seven Years in Tibet (album), een soundtrackalbum van de gelijknamige film uit 1997
Seven Years in Tibet (lied), een single van David Bowie en Reeves Gabrels